«Фрисланд» () — тип эсминцев ВМС Нидерландов. Были созданы на основе эсминцев типа «Холланд», отличаясь от них прежде всего более мощной силовой установкой, чья конструкция была заимствована у эсминцев США типа «Гиринг», и усиленным зенитным вооружением. Как и у типа «Холланд», основным назначением эсминцев типа «Фрисланд» являлось обеспечение противолодочной обороны. С 1951 по 1958 год было построено восемь кораблей этого класса, составивших основную силу противолодочных флотилий ВМС Нидерландов. В 1960-х — 1970-х годах эсминцы типа «Фрисланд» прошли ряд малых модернизаций, а в 1979—1982 годах, с принятием на вооружение фрегатов типа «Кортенар», сменивших их в противолодочной роли, были сняты с вооружения. Семь из них были проданы Перу, где они оставались в строю вплоть до начала 1990-х годов, прежде чем быть окончательно пущены на слом.

Представители

Литература